

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Rdzawka – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Rabka-Zdrój

Inne 
 Rdzawka – potok, dopływ Poniczanki
 Rdzawka – potok, dopływ Przeginii
 Rdzawka – struga, dopływ Kanału Gliwickiego
 Rdzawka – dolina w gminie Wadowice

Zobacz też 
 Rdzawka południowa
 Rdzawki